Wojciech Trochim (ur. 31 marca 1989 w Mińsku Mazowieckim) – polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika. Od 2016 do 2018 roku zawodnik Sandecji Nowy Sącz. W 2018 przeszedł do klubu Chojniczanka Chojnice.

Statystyki 
aktualne na dzień 1 maja 2022

Przypisy

Bibliografia
 
 

Polscy piłkarze
Piłkarze Legii Warszawa
Piłkarze Dolcanu Ząbki
Piłkarze Bałtyku Gdynia
Piłkarze Warty Poznań
Piłkarze Zagłębia Lubin
Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała
Piłkarze Kolejarza Stróże
Piłkarze GKS Tychy
Piłkarze GKS Katowice
Piłkarze Sandecji Nowy Sącz
Piłkarze Chojniczanki Chojnice
Piłkarze KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
Piłkarze Pogoni Siedlce
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Mińsku Mazowieckim